«Roxette Hits» — шоста компіляція шведського гурту «Roxette». Випущена 2006 року.

Список композицій 
 «One Wish» (Recorded 2006)
 «The Look»
 «Dressed for Success» 
 «Listen to Your Heart» (Swedish Single Edit) (Per Gessle, Mats Persson)
 «Dangerous»
 «It Must Have Been Love»
 «Joyride» (Single Edit)
 «Fading Like a Flower (Every Time You Leave)»
 «Spending My Time» (Per Gessle, Mats Persson)
 «How Do You Do!»
 «Almost Unreal»
 «Sleeping in My Car» (Single Edit)
 «Crash! Boom! Bang!» (Single Edit)
 «Run to You»
 «Wish I Could Fly»
 «Stars»
 «The Centre of the Heart (Is a Suburb to the Brain)»
 «Milk and Toast and Honey»
 «A Thing About You»
 «Reveal» (Recorded 2006)
 Іспанська версія альбому включає пісню «No sé si es amor» («It Must Have Been Love») замість «A Thing About You».

Сингли 

 «One Wish»
 «Reveal»

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Музичні альбоми 2006
Збірки Roxette
Англомовні музичні альбоми